Budge ist der Familienname folgender Personen:

 Ann Budge (* 1948), schottische Unternehmerin und Fußballfunktionärin
 Don Budge (1915–2000), eigentlich John Donald Budge, US-amerikanischer Tennisspieler
 E. A. Wallis Budge (1857–1934), eigentlich Sir Ernest Alfred Thompson Wallis Budge, englischer Ägyptologe, Orientalist und Philologe
 Emma Budge (1852–1937), deutsch-amerikanische Kunstsammlerin
 Grahame Budge (1920–1979), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Hamer H. Budge (1910–2003), US-amerikanischer Politiker
 Henry Budge (1840–1928), deutscher Bankier und Stifter
 Julius Budge (1811–1888), deutscher Anatom
 Karen Budge (* 1949), US-amerikanische Skirennläuferin
 Natalie Budge (* 1985), US-amerikanische Fußballspielerin
 Roberto Escobar Budge (1926–2011), chilenischer Komponist und Philosoph
 Siegfried Budge (1869–1941), deutscher Nationalökonom und Jurist

Siehe auch:
 Budge-Palais in Hamburg
 Henry und Emma Budge-Stiftung und das Henry- und Emma-Budge-Heim in Frankfurt
 Batsch